D99 peut faire référence à :

Agriculture 
 Kop, un cultivar de durian.

Domaine militaire 
 HMS Durban, un croiseur léger britannique de classe Danae de la Royal Navy ;
 HMS Duncan, un destroyer de classe D lancé en 1931, de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres